Lokscha steht für:

 Lokscha (Fluss), ein Fluss in Russland

Lokscha ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lokscha (1895–1975), österreichischer Agrarwissenschaftler